Miejscowości w USA:
 St. Anthony – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Fremont
 St. Anthony – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 St. Anthony – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 St. Anthony – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns